Simili (lat. similis: ähnlich) bezeichnet: 

im Juwelierhandwerk geschliffene Glassteine, siehe Strass
in der Rechtswissenschaft Entscheidungen, die zumindest teilweise zum Abschreiben taugen (Entscheidungssammlungen werden danach verballhornt auch „Schimmel-Sammlung“ genannt), siehe Entscheidung (Gericht)
in der Homöopathie Arzneimittel, die bei Gesunden die Symptome hervorrufen, die beim Kranken zu behandeln sind (Ähnlichkeitsprinzip), siehe Homöopathie